Traill se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Stewart Traill
 Catharine Parr Traill
 James Traill